Юрий Иванович Набатников () — депутат Курганской областной Думы V созыва (2010—2015), токарь, Герой Социалистического Труда (1981), член бюро Курганского обкома КПРФ, главный  газеты «Коммунист Зауралья».

Биография 
Юрий Иванович Набатников родился 16 июля 1946 года в городе Саратове Саратовской области.

Мама Юрия Набатникова ушла из жизни рано, когда ребенку было всего семь лет.

В 1957 году отец, Иван Алексеевич Набатников, устроился на работу агрономом в учебное хозяйство Куртамышского сельскохозяйственного техникума.

Окончил семь классов школы в Куртамыше и Курганское ремесленное училище № 1.

В 1962 году окончил училище и начал работать токарем третьего разряда на заводе «Уралсельмаш» (в 1966 году из него выделен Курганский завод колёсных тягачей им. Д. М. Карбышева).

В 18 лет стал лучшим по профессии в цехе, отличником качества, ударником. Через несколько лет он уже участник Всесоюзного конкурса-смотра научно-технического творчества молодёжи, участник встречи новаторов производства социалистических стран.

В общей сложности Набатников проработал на заводе 26 лет, освоив смежные профессии шлифовщика, фрезеровщика и сверловщика. В числе первых на своём предприятии он стал работать по личному творческому плану, а позднее одним из первых перешёл на нормированные задания, внедрял бригадный подряд на своём участке. Задания на девятую и десятую пятилетки были выполнены Набатниковым досрочно.

С 1973 года член КПСС. Активно участвовал в общественной работе и занимался наставнической работой с молодежью. Неоднократно избирался членом цехового бюро ВЛКСМ, заводского и областного комитетов ВЛКСМ, членом заводского комитета профсоюза, членом парткома завода и членом бюро Курганского городского комитета КПСС. Неоднократно избирался делегатом заводских, районных, городских и областных комсомольских, профсоюзных и партийных конференций. Избирался делегатом отраслевого съезда профсоюза работников автотракторного машиностроения СССР и XVII съезда ВЦСПС. Трижды принимал участие в слётах карбышевцев разных лет, был среди организаторов слёта в 1982 году в Кургане.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1981 года за «выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, и проявленную трудовую доблесть» токарю 6-го разряда цеха № 8 КЗКТ Юрию Ивановичу Набатникову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В марте 1984 года был в составе делегации, посетившнй город Руфина (Италия), город-побратим Кургана.

После окончания вечерней средней школы в 1987 году окончил без отрыва от производства Свердловскуювысшую партийную школу.

С 1987 года Набатников работал заместителем директора СПТУ № 2 по учебно-производственной работе, а с 1990 года — заместителем председателя Курганского областного комитета ДОСААФ.

В 1993—1999 годах он работал начальником отдела стационарных учреждений в Курганском областном (позднее Главном) управлении соцзащиты. Активно занимается общественной и политической деятельностью. Затем, до 2006 года работал главным специалистом этого же отдела, откуда ушел на пенсию.

В 1995 году учился на курсах в Московском социальном университете.

С 2001 года Набатников возглавляет Курганскую региональную общественную организацию Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Является членом КПРФ, в 1992—2000 гг. был секретарём Курганского горкома КПРФ. Неоднократно избирался сопредседателем, членом Курганского горкома КПРФ. В настоящее время член бюро Курганского обкома КПРФ.

14 марта 2010 года избран депутатом Курганской областной Думы V созыва от единого избирательного округа (Курганское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), № 2 — Центральная региональная группа (город Курган). Член фракции политической партии «КПРФ», член комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике; член комитета по социальной политике. В депутаты Курганской областной Думы VI созыва не баллотировался.

18 мая 2019 года, на V (внеочередном) пленуме Комитета Курганского областного отделения КПРФ Ю.И. Набатников был избран главным редактором газеты «Коммунист Зауралья».

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 31 марта 1981 года
 Орден Ленина № 459000 
 Медаль «Серп и Молот» № 19828
 Орден Ленина, 5 марта 1974 года
 Орден Трудового Красного Знамени, 5 апреля 1971 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «Ветеран труда»
 Почетная грамота Правительства Курганской области
 Ударник коммунистического труда, 1964 год
 Медаль «Маршал Советского Союза Жуков» (Награда Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР)
 Медали КПРФ

Семья 
 Отец — Иван Алексеевич Набатников, участвовал в восстановлении разрушенных в гражданскую войну шахт Донбасса, затем трудился на Саратовском авиационном заводе, участник Великой Отечественной войны, окончил Саратовский сельскохозяйственный институт, работал специалистом в сельском хозяйстве.
 Мать — Анастасия Захаровна (род. с. Звериноголовское, ныне Курганская область), агроном
 Жена — Галина Александровна, заведующая столовой ОАО «Кургандормаш»
 Сын — Андрей, в Управлении внутренних дел
 Дочь — Наталья, продавец

Примечания

Литература 
 Набатников Юрий Иванович// Золотое созвездие Зауралья, Курган. ПарусМ, 2002, т. 2, стр. 309—316

Токари
Выпускники Уральского института управления
Члены Курганского горкома КПСС
Члены КПРФ
Депутаты Курганской областной Думы
Персоналии:Куртамыш
Персоналии:Курган
Делегаты съездов ВЦСПС